Stormyrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stormyrsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (12,3 ha)
Stormyrsjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn